Коломбе-ле-Бель () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Туль. Население кантона на 2011 год составляло 7 887 человек.				
						
Код INSEE кантона 5410. Всего в кантон Коломбе-ле-Бель входят 31 коммуна, из них главной коммуной является Коломбе-ле-Бель.

Коммуны кантона

См. также 
 Кантоны департамента Мёрт и Мозель						
 Список округов Франции

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 	

Кантоны департамента Мёрт и Мозель